Grabe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alf Grabe (1880–1966), metallurg
 Birgit Rodhe, född Grabe (1915–1998), skolledare och politiker
 Johannes Ernst Grabe (1666–1711), tysk luthersk, senare anglikansk teolog
 Lennart Grabe (född 1946), jurist och företagsledare
 Ronald J. Grabe (född 1945), amerikansk astronaut
 Sylvester Grabe (1627–1686), tysk luthersk teolog

Svenska efternamn
Tyska efternamn